Bloet steht für:
 Bloet (Adelsgeschlecht), anglonormannische Adelsfamilie

Bloet ist der Familienname folgender Personen:
 Morgan Bloet  (nach 1175–1217), englischer Geistlicher, siehe Morgan (Bischof)
 Nest Bloet († 1224/1225), walisische Adlige

 Walter Bloet († vor 1199), anglonormannischer Adliger
 William Bloet († 1287/1300), englischer Adliger

Siehe auch:
 Robert Blouet († 1123), anglonormannischer Adliger, Bischof von Lincoln